Lichtschacht steht für:

 Lichtschacht (Bautechnik), Schacht, über den Licht in den Gebäudekern geführt wird (vor allem bei Kellerfenstern eingesetzt)
 Lichtloch, enger Schacht zur Luftzufuhr im Bergbau
 Lichtschachtsucher, Einrichtung bei Fotoapparaten zur Darstellung des Motivs

Siehe auch:
 Lichtröhre, meist röhrenförmiges Bauelement, durch das Licht in das Innere eines Gebäudes geleitet wird
 Oberlicht (Deckenfenster)